Vivant kan som auktorsförkortning betyda:

 J. Vivant
 Jean Vivant

Robotskapade auktorsförkortningar